AB/CD – gruppo musicale svedese
 ABCD – singolo di Maître Gims del 2015